

Toponymie

Mount Sterling est une zone non incorporée de l'État de l'Alabama ;
 Mount Sterling est une ville de l'État de l'Illinois ;
 Mount Sterling est une ville de l'État de l'Iowa ;
 Mount Sterling est une ville de l'État du Kentucky ;
 Mount Sterling est une zone non incorporée de l'État du Missouri ;
 Mount Sterling est un village de l'État de l'Ohio ;
 Mount Sterling est un village de l'État du Wisconsin ;
 Mount Sterling est une montagne de la chaîne des Great Smoky Mountains.

Mount Sterling est une montagne de l'État de Victoria.